Sorondo ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Sorondo (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Marcelo Sánchez Sorondo (* 1942), argentinischer Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche